Одинцовское благочиние — округ Одинцовской епархии Русской православной церкви, объединяющий приходы в пределах Одинцовского городского округа Московской области.

Образовано 23 сентября 1991 года путём выделения части приходов Можайского округа.

Благочиние объединяет (по сост. на сентябрь 2017) 50 приходов и 46 приписных к ним храмов и часовен.

Благочинный округа — иерей Григорий Федотов, настоятель Гребневского храма.

Храмы благочиния 
 Главный храм благочиния — Собор великомученика Георгия Победоносца (2004), город Одинцово
 Гребневской иконы Божией Матери (1802), город Одинцово
 Татианы Римской (проектируемый, построен временный храм) (2016), микрорайон Кутузовский, город Одинцово
 Спаса Нерукотворного Образа (2010), село Усово
 Николая Чудотворца (1865), село Аксиньино
 Спасский храм (1799), село Иславское
 Рождества Христова, село Каринское
 Святителя Николая (1807), село Луцино
 Крещения Господня (2001), село Жаворонки
 Покровский храм (1996), деревня Болтино
 Святого Князя Александра Невского (2000), город Голицыно
 Серафима Саровского (2000), город Голицыно
 Новомучеников и исповедников Российских (2002), посёлок Заречье

 Рождества Святого Пророка и Предтечи Иоанна (2003), посёлок Лесной Городок
 Рождества Христова (1759), посёлок Барвиха
 Рождества Христова, село Немчиновка
 Святого Пророка Илии (2003), посёлок Немчиновка-1
 Святого Вячеслава князя Чешского (1997), посёлок Новь
 Казанская церковь (1764), село Лайково
 Михаило-Архангельская церковь (2004), деревня Бушарино
 Покровская церковь (1807), село Акулово
 Преображенский храм (1595), посёлок Большие Вязёмы
 Спасская церковь (1697), село Уборы
 Троицкий храм (2006), село Козино
 Успенский храм (1885), село Шарапово
 Покрова Божией Матери (1873), село Локотня
 Рождества Пресвятой Богородицы (1879), село Дютьково
 Архистратига Божия Михаила (1887), село Михайловское
 Знамения Пресвятой Богородицы (1769), село Знаменское
 Николая Чудотворца (1680), село Сидоровское
 Покрова Божией Матери (1763), село Перхушково
 Покрова Божией Матери (1887), село Покровское
 Святителя Николая Мирликийского Чудотворца (1627), село Ромашково
 Святой Троицы (1824), деревня Назарьево
 Успения Богородицы (1729), село Успенское
 Никольский храм (2004), деревня Дарьино

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Одинцовского благочиния 
  Одинцовское благочиние на сайте Московской епархии 
 Храмы России. Одинцовский район 
 Православные храмы и монастыри. Одинцовское благочиние

Благочиния Одинцовской епархии
Списки храмов Московской митрополии
Одинцовский городской округ